Sanjuanomyces är ett släkte av svampar. Sanjuanomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sanjuanomyces